Koslowka () ist ein russischer Ortsname:
 Koslowka, Stadt in der Republik Tschuwaschien
 Koslowka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Schanwitz, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Koslowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Sauskeppen, 1938–1946 Sausen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Koslowka (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Koslowka (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd